Mario Biondi (zanger) - Italiaans zanger
 Mario Biondi (schrijver) - Italiaans schrijver